Dans la mythologie grecque, ce nom signifiant « aux nombreux (πολύ) dons (δωρα) » peut désigner :
 Polydore fils de Cadmos, roi de Thèbes et père de Labdacos ;
 Polydore fils d'Hippomédon, un des Épigones ;
 Polydore fils de Priam, un Troyen.
 Polydore est roi Agiade de Sparte (vers 700 - vers 665 av. J.-C.) ;
 Polydore est un des sculpteurs du groupe du Laocoon.
 Saint Polydore est un saint catholique du .
 Zoologie :
 Le polydore est un ver polychète marin qui peut parasiter les huîtres.